Brigitte Jaques-Wajeman
 Élie Wajeman
Patronyme juif